Frassinaio – abitanti di Frassine (Monterotondo Marittimo)
Frassinaio – abitanti di Frassini